L'expression gouvernement Hama Amadou peut désigner quatre gouvernements nigériens différents :
Gouvernement Hama Amadou (1) du  au ,
Gouvernement Hama Amadou (2) du  au ,
Gouvernement Hama Amadou (3) du  au ,
Gouvernement Hama Amadou (4) nommé le .

Gouvernement du Niger